Вайденбах, Вейдейнбах () — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Вайденбах (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайденбах (Средняя Франкония) — коммуна в ФРГ, в земле Бавария.
 Вайденбах (Таунус) — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайденбах — немецкое название города Гимбав в Румынии.

Фамилия 
 Вайденбах, Георг (1853—1928) — немецкий архитектор, строитель храма-памятника русской славы в Лейпциге.
 Вейденбах, Иоганнес (1847—1902) — его брат, немецкий пианист и музыкальный педагог.